Хирургическата смяна на пола се счита за единствения признат от медицината метод за лечение на транссексуалността. Тя бива два варианта: MtF (от мъж към жена) и FtM (от жена към мъж).

Техника 
Хирургията за смяна на физическия пол в случая от мъж към жена, MtF, се състои от два етапа. Първият етап представлява отстраняване на тестисите, както и на част от пениса. Пикочният канал се обособява и скъсява, а от нервните окончания и тъканта по главичката на пениса се оформя клитор. Кожата на пениса се обръща навътре по специален начин, който позволява конструирането на влагалище. Впоследствие се прави шев и се поставя катетър. С това завършва първата част от операцията, която трае приблизително 10 часа. Има и други технологии, но тази се е доказала във времето като най-ефективна. Втория етап е изграждане на лабия от тъканта на тестисите и пениса, отстранена при първия етап. Тази част е сравнително кратка – около 3 часа. Престоят в болница е около 2 – 3 дни, а след около седмица – две човек може спокойно да се върне към обичайния си начин на живот.

Операцията може да бъде направена, без пациентът да изгуби репродуктивните си функции, характерни за анатомичния си пол, а въпросът за запазването на репродуктивните функции при тези операции е въпрос на дебат.

История 
Първата операция за смяна на пола е направена на Ейнар Вегенер през 1930 г. в Германия, макар че тя няма особен успех и пациентът умира след поредната операция през 1931. Първата успешна операция с хормонална терапия е извършена през 1953 на Джордж (Кристина) Йоргенсен в Дания.

Източници 

Хирургия
Пол